Kenji Sakaguchi – japoński aktor
 Kenji Sakaguchi – japoński piłkarz